Asahi-ku, quartiere di Osaka
 Asahi-ku, quartiere di Yokohama